Friedrich von Bismarck-Bohlen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Alexander von Bismarck-Bohlen (1818–1894), preußischer General
 Friedrich Karl von Bismarck-Bohlen (1852–1901), deutscher Dragoner-Offizier und Reichstagsabgeordneter